El Torneig de Sant Petersburg 2018, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2018, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 del 2018 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el tercer títol de la temporada, i en la final va superar l'eslovac Martin Kližan, que portava guanyades les sis finals disputades.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018